Tenisový turnaj ATP Qatar ExxonMobil Open 2010 se konal ve dnech 4.–9. ledna 2010 v katarském hlavním městě Dauhá venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 1 110 250 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2010
ATP World Tour 2010